

Sigle 
 Make To Order  – letteralmente "Produci su ordine", sistema di produzione
 Mediterranean Theater of Operations  – teatro di guerra mediterraneo durante la seconda guerra mondiale
 Material take off  – lista di materiali con espressi quantitativi e tipologie
 Money Transfer Operator – Istituto di pagamento, ovvero intermediario finanziario non bancario specializzato nei servizi di trasferimento di denaro all'estero.

Codici 
 MTO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mattoon (Illinois) (Stati Uniti)
 mto – codice ISO 639-3 della lingua mixe di Totontepec